La  de la course cycliste Liège-Bastogne-Liège  a eu lieu le  et a été remportée par le Belge Maurice Moritz.

Cette édition est réservée aux indépendants.

Classement final

Liens externes 
Classement complet

1913
Sport en Belgique en 1913
Cyclisme sur route en 1913
Juillet 1913